Аналоговый функциона́льный блок, блок операционный — совокупность элементов  структурного типа, которые реализуют какую-либо одну математическую операцию. Эти элементы объединяются в систему для решения задач в соответствии со структурной схемой модели, образуя модель задачи.

Блоки 
К аналоговым функциональным блокам относятся:
 блок суммирования (сумматор)
 инвертор
 интегратор
 масштабное звено
 блок нелинейности
 множительно-делительное устройство
 усилитель операционный
 блок переменных коэффициентов

Интегросумматор 

Интегросумматор (интегро-сумматор) — аналоговый функциональный блок в АВМ структурного типа, в котором выходная величина  и входные величины , связаны зависимостью:
 ,
где  — коэффициент передачи по i-му входу, а  — начальное значение входной переменной, определяемое из начальных условий.

Интегросумматор представляет собой обычный интегратор с несколькими входами. Напряжение на его выходе:
 .

Квадратор 

Функциональный преобразователь, осуществляющий возведение в квадрат входной переменной. Передаточная функция квадратора реализуется кусочно-линейной аппроксимацией в первом квадранте системы координат. Работа квадратора при разнополярных входных сигналах обеспечивается знакоинвертирующим усилителем. Квадраторы преимущественно конструируются на базе диодных блоков.

Примечания

См. также 
 Счётно-решающий прибор

Электроника
Аналоговые системы